Attilio Venosta – carabiniere italiano
 Felice Venosta – scrittore italiano
 Giovanni Venosta – compositore e pianista italiano
 Luigi Venosta – funzionario e politico italiano

Pagine correlate 
 Visconti Venosta (disambigua)